Лига 2 2004/2005 годов () — 66-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 6 августа 2004 года и закончился 27 мая 2005 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Лига 2 2004/05 на lfp.fr

2005/2006
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2004 году
Спорт во Франции в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005